Оронимы Заилийского Алатау — совокупность названий рельефов земной поверхности (оронимия) на территории Заилийского Алатау в Алматинской области.

Высшей точкой хребта Заилийского Алатау является пик Талгар.

Типы именований 
 Вершины, перевалы и тому подобное названы в честь известных исследователей, космонавтов, революционеров, летчиков, государственных деятелей и других видных деятелей

 В названии горных пиков и перевалов встречаются названия форм и рельефа — Трапеция, Окно (Тасчокы), Сыпучий, Скалистый, Каменистый и т. д.

Перечень оронимов 
 пик Талгар.
 пик Серго Орджоникидзе.
 Молодёжный пик (Талгар).
 пик Маяковского.
 пик Антикайнена.
 пик Зои Космодемьянской.
 пик М. Маметовой.
 Большой Алматинский пик.
 вершина Кумбель.
 пик Титова.
 Озёрный пик.
 Скалистый пик.
 пик Университета «Туран».
 пик Хан-Тенгри.
 пик Туюксу (ледник Туюксу).
 пик Погребецкого.
 пик Локомотив.
 пик Амангельды.
 пик Абая.

Описание пиков и вершин 
Пик Партизан

Высота пика 4 390 метров. Располагается пик в основном хребте Малого Алматинского отрога. Вершина состоит из двух скальных башен, которые начинаются от снежно-ледового основания. 200-метровый ледовый гребень соединяет пик с вершиной Орджоникидзе с северной стороны, с южной стороны пик упирается в вершину Иглы Туюксу скальным гребнем. Группа инструкторов из Среднеазиатской школы инструкторов альпинизма первой взошла на пик в 1937 году. Восхождение проходило под руководством О. Аристова. Пик Партизан был назван в честь всех советских партизан, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.

Пик Серго Орджоникидзе

Пик находится между пиком В. Маяковского и пиком Партизан и относится к системе ледника Туюксу. Пик является высшей точкой в Малом Алматинском ущелье. Его высота достигает 4 410 метров. Пик имеет форму большого скального массива с боковыми гребнями и большим оледенением. Ледник Восточный Орджоникидзе спускается в долину Левого Талгара, висячий ледник Западный Орджоникидзе спускается с западной стороны. Группа алматинских альпинистов впервые взошла на пик 11 августа 1936 года. В состав группы входили: В. Андриешин, О. Баланина, В. Зяблина, Н. Новиков. Группой руководил С. Мамонтов. Пик был назван в честь партийного и советского деятеля Серго Орджоникидзе.

Пик Маяковского

Пик Маяковского расположен севернее пика Орджоникидзе. Высота пика 4 208 метров. Вершина пика представляет собой нагромождение скальных обломков, сам же пик устремлен в высь единым монолитом. Первопроходцами по основному маршруту была группа инструкторов альпинистов лагеря Туюксу под руководством Е. Алексеева и В. Сенокосова в 1940 году. 8 июля 1945 года под руководством М. Грудзинского был пройден первый траверс с севера на юг инструкторами школы горной подготовки Г. Коленовым и В. Неаронским.

Пик Антикайнена

Пик находится между вершинами пиков Отечественная Война и Маншук Маметова. Пик был назван в честь Тойво Антикайнена — финского политика, одного из организаторов и руководителей Коммунистической партии Финляндии. Пик имеет форму заострённой башни высотой 4 000 метров и возвышается над гребнем на 6-7 метров. Ледник Маметовой сползает по северному склону гребня. 7 июля 1940 года группа алматинских альпинистов под руководством И. Мездрикова взошла впервые на пик.

Пик Зои Космодемьянской

Пик находится в западной части Малого Алматинского отрога между пиком Локомотив и Молодёжным пиком и относится к цирку ледника Туюксу. От пика расходятся гребни на северо-восток, северо-запад и юг. Высота скальной вершины составляет 4 108 метров. Пик был назван в честь первой женщины, которая была удостоена звания Героя Советского Союза — Зои Космодемьянской. В 1940 году под руководством К. Кузьмина группа альпинистов покорила вершину по юго-восточному гребню.

Пик Маншук Маметовой

Пик находится в основном гребне Малого Алматинского отрога между пиком Антикайнен и одноимённым перевалом (3 750 м.). Высота пика — 4 144 метра. Пик назван в честь героя Великой Отечественной войны Маншук Маметовой.

Вершина Кумбель

Вершина Кумбель расположена в урочище Кок-Жайляу. Кумбель переводится как «песчаный хребет, песочный перевал, песчаная спина» или мелко-каменистый хребет с казахского языка. Вершина Кумбель является одной из возвышенностей хребта с одноимённым названием. Высота пика составляет 3 280 метров. Хребет покрыт осыпями, и практически отсутствуют вечные снега. Хребет хорошо виден из любой точки города Алматы, и восхождение на гору не составляет труда.

Пик Титова

Пик расположен в верховье реки Горельник северного отрога Заилийского Алатау. Высота пика — 3 860 метров. Пик не представляет интереса для профессиональных альпинистов, а пользуется большой популярностью среди местных любителей горных походов. Пик Титова был назван в честь Валериана Семеновича Титова, исследователя и ботаника, который активно занимался краеведческой работой по изучению Жетысу (Семиречья). В 1930 году альпинисты впервые взошли на пик Титова. Недалеко от пика расположен перевал Титова (3 630 метров).

Озёрный пик

Пик расположен в основном хребте Заилийского Алатау в верховье долины Озёрной реки (бассейн реки Большой Алматинки), западнее Озёрного перевала. Высота пика составляет 4 126 метров. Пик назван в честь Озёрной реки. В 1938 году группа альпинистов КазГУ впервые взошла на пик с северо-восточной стороны. В состав группы вошли: К. Актамжанова, А. Билякова, Л. Богусевича, М. Легостаева, Л. Чеховича, Богатырь, Колобова, Николаева, Тимошенко, Чертогова. Группа восходила под руководством Бориса Легостаева.

Скалистый пик

Скалистый пик — это вершина с куполом 4 000 метров, которая расположена над Большим Алматинским озером. Высота пика составляет 3 690 метров. Пик был назван альпинистами за его скальный рельеф, за не совсем удобный подъём его прозвали пиком Дураков.

Пик Университета Туран

Пик расположен в системе Большого Алматинского отрога, в горах Алматы — Агир. Своими гребнями пик соединен с вершинами Карнизного пика (4 074 метра), пиков Горностай (3 724 метра) и Турист (3 965 метров). Высота пика — 3 950 метров. Склоны пика покрыты крупными осыпями с юго-запада и запада, а с востока и северо-востока склоны скального рельефа. Алексей Марьяшев и Вениамин Векшин были первыми альпинистами, которые взошли на пик в 1952 году. До 2006 года пик назывался Пик 3 970 м. В 2006 году, после восхождения группы альпинистов с кафедры туризма университета «Туран», пик был переименован в пик Университета Туран. В сосав группы вошли: Валерий Анатольевич Кораблёв, Александр Евгеньевич Колокольников, Павел Ефремович Мессерле, Валерий Григорьевич Салагаев, студенты Игорь Стребков и Владимир Еськов.

Пик 4005 и 4150

В главном хребте Заилийского Алатау находится вершина пика 4005. Форма вершины платообразная и немного возвышается над хребтом. Также северный склон известен своими небольшими формами повисших ледников. Пик 4150 также расположен в основном хребте Заилийского Алатау и по своей форме имеет пикообразную форму. Сведений о восхождениях на данные пики не имеется.

Пик Талгар

Пик под названием Талгар является главной вершиной хребта Заилийского Алатау. Имеет мощный горный массив с трапециевидной формой. Массив состоит из 3-х невыраженных куполообразных вершин. Расположение между Южным и Северным Талгаром занимает основной талгар. Вершина обладает высоким уровнем сложности.

Перевал Жосалыкезен (Жосалы-кезен)

В Большом Алматинском отроге, южнее вершины Большого Алматинского пика, расположен перевал Жосалыкезен. На этом перевале располагается Тянь-Шаньская научная высокогорная станция (Космостанция). Перевал соединяет в районе Большого Алматинского озера верховья ущелья Алматы и Озёрного ущелья.

Примечания

Ссылки 
 Кок-Жайляу
 Семиречье
 Хан-Тенгри

География Алматинской области
Горные вершины Казахстана